Ермичёв:
 Ермичёв, Александр Александрович (род. 1936) — советский и российский историк русской философии.
 Ермичёв, Владимир Иванович (1953 — не позднее 2004) — советский футболист, советский и российский тренер.